Камбо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 6 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1222 осіб у працездатному віці (15-64 років) 916 були активні, 306 — неактивні (показник активності 75,0%, у 1999 році було 75,1%). З 916 активних працювали 884 особи (451 чоловік та 433 жінки), безробітних було 32 (9 чоловіків та 23 жінки). Серед 306 неактивних 104 особи були учнями чи студентами, 136 — пенсіонерами, 66 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 720 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1993,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Камбон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн